Conception Island ist der Name folgender Inseln:

 Conception Island (Seychellen), Insel der Seychellen
 Conception Island (Bahamas), Insel der Bahamas